Ле-Маж () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Гар
 Ле-Маж () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн